Le Championnat du monde de vitesse moto 2021 est la  édition du championnat du monde de vitesse moto organisé par la FIM.

Calendrier

Les tests de pré-saison

Les courses

Localisation

Grands Prix

MotoGP

Changements de pilotes

Arrivées 

 Enea Bastianini (champion du Monde Moto2 2020)
Luca Marini (2nd du Moto2 2020)
Jorge Martín ( du Moto2 2020)

Transferts 

 Jack Miller (Ducati Pramac Racing vers Ducati Lenovo Team)
Pecco Bagnaia (Ducati Pramac Racing vers Ducati Lenovo Team)
Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing vers Honda Racing Corporation)
Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3 vers Red Bull KTM Factory Racing)
Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT vers Yamaha Motor Racing)
Johann Zarco (Avintia Racing vers Ducati Pramac Racing)
Álex Márquez (Honda Racing Corporation vers LCR Honda)
Danilo Petrucci (Ducati Pramac Racing vers Red Bull KTM Tech3)
Valentino Rossi (Yamaha Motor Racing vers Petronas Yamaha SRT)
Maverick Viñales (Yamaha Motor Racing vers Aprilia Racing Team Gresini)
Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT vers Yamaha Motor Racing)
Andrea Dovizioso (Retour en Grand Prix avec Petronas Yamaha SRT)

Arrêts 

 Andrea Dovizioso ( du MotoGP 2020)
Cal Crutchlow ( du MotoGP 2020)
Tito Rabat ( du MotoGP 2020)

Participants 
Liste team & pilotes publiée par la FIM pour le championnat 2021.

Résultats

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

Moto2

Changements de pilotes

Arrivées 

 Albert Arenas (champion du Monde Moto3 2020)
Tony Arbolino (2nd du Moto3 2020)
Ai Ogura ( du Moto3 2020)
Raúl Fernández ( du Moto3 2020)
 Celestino Vietti ( du Moto3 2020)
 Barry Baltus ( du Moto3 2020)

 Yari Montella (champion d’Europe Moto2 2020)
 Cameron Beaubier (champion des États-Unis Superbike 2015-2016-2018-2019-2020)

Transferts 

 Remy Gardner ( du Moto2 2020)
Joe Roberts ( du Moto2 2020)
Thomas Lüthi ( du Moto2 2020)
Lorenzo Baldassarri ( du Moto2 2020)
Fabio Di Giannantonio ( du Moto2 2020)
 Hafizh Syahrin ( du Moto2 2020)
Stefano Manzi ( du Moto2 2020)
 Bo Bendsneyder ( du Moto2 2020)

Départs 

 Enea Bastianini (champion du Monde Moto2 2020)
Luca Marini (2nd du Moto2 2020)
Jorge Martín ( du Moto2 2020)

 Tetsuta Nagashima ( du Moto2 2020)
Edgar Pons ( du Moto2 2020)
Andi Farid Izdihar (NC en Moto2 2020)
Kama Daniel Bin Kasmayudin (NC en Moto2 2020)
 Jesko Raffin (NC en Moto2 2020)

Participants

Résultats

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

Moto3

Changements de pilotes

Arrivées 

 Pedro Acosta (champion MotoGP Rookies Cup 2020)
Izan Guevara
Xavier Artigas
Lorenzo Fellon
Adrián Fernández

Transferts 

 Jaume Masiá ( du Moto3 2020)
Darryn Binder ( du Moto3 2020)
Sergio García ( du Moto3 2020)
Andrea Migno ( du Moto3 2020)
Kaito Toba ( du Moto3 2020)
Niccolò Antonelli ( du Moto3 2020)
Stefano Nepa ( du Moto3 2020)
Ryusei Yamanaka ( du Moto3 2020)

Départs 

Albert Arenas (champion du Monde Moto3 2020)
Tony Arbolino (2nd du Moto3 2020)
Ai Ogura ( du Moto3 2020)
Raúl Fernández ( du Moto3 2020)
Celestino Vietti ( du Moto3 2020)
Barry Baltus ( du Moto3 2020)

 Alonso López ( du Moto3 2020)
Davide Pizzoli (NC en Moto3 2020)
Khairul Idham Pawi (NC en Moto3 2020)

Participants

Résultats

Classement des pilotes

Classement des constructeurs

Classement des équipes

MotoE

Résultats

Classement des pilotes

Notes et références 

Championnat du monde de vitesse moto
 
Championnat du monde en 2021